hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) w USA, w stanie Wirginia